

Дорожнє — село, Федоровський район, Костанайська область

Дорожнє — село, Акшинський район, Забайкальський край

Дорожнє — Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський район
 Дорожнє — Автономна Республіка Крим, Джанкойський район
 Дорожнє — Донецька область, Покровський район

Див. також 
 Дорожне